Sellar ist der Familienname folgender Personen:

 David Sellar (1941–2019), schottischer Jurist, Heraldiker und Genealoge
 JoAnne Sellar (* 1963), britische Filmproduzentin
 William Young Sellar (1825–1890), schottischer Altphilologe

Siehe auch:
 Seller
 Sellars